Гаон — многозначное понятие:

 Гаоны — духовные лидеры еврейского народа, бывшие высшим авторитетом в толковании Талмуда и применении его принципов при решении галахических вопросов (конец VI — середина XI вв.).
 Саадия Гаон (Саадия-гаон; Саадия бен Иосеф аль-Фаюми; 882—942) — галахический авторитет эпохи гаонов, основоположник раввинистической литературы и еврейской рационалистической философии, языковед и поэт.
 Виленский гаон — прозвище Элияху бен Шломо Залмана (1720—1797), богослова и общественного деятеля, основателя миснагедского направления в иудаизме.

Фамилия 
 Гаон, Йорам (род. 1939) — израильский певец и актёр.
 Гаон, Нисим (1922—2022) — швейцарский финансист, создатель и владелец компании Noga.